Cephalocarpus är ett släkte av halvgräs. Cephalocarpus ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Cephalocarpus